Международная ассоциация развития
Мар, Сусанна Георгиевна